Rixt, een meisjesnaam

Personen met deze voornaam:
 Rixt (1887-1979), een Friese dichteres
 Rixt van der Horst (1992), een Nederlandse paralympische dressuuramazone
 Rixt Leddy (1976), een Nederlandse actrice
 Rixt Meijer (1982), een Nederlandse schaatsster

En verder naar:
 Rixt, een opera van de Nederlandse componist Henk Alkema (1944-2011)
 Rixt van Oerd (ook: Rixt van het Oerd), een personage uit een Amelands volksverhaal